Als Berufsspieler bezeichnet man:
 Sportler im Profisport
 Berufsspieler (Glücksspiel)